Никола́й Давы́дов: Давыдов, Николай Андреевич (род. 1930) — советский и украинский баянист, искусствовед, педагог, доктор искусствоведения, профессор.
 Давыдов, Николай Васильевич (1848—1920) — юрист и общественный деятель, профессор народного университета имени Шанявского; мемуарист, друг Л. Н. Толстого.
 Давыдов, Николай Васильевич (род. 1970) — киргизский и российский легкоатлет, тренер.
 Давыдов, Николай Владимирович (1773—1823) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Давыдов, Николай Григорьевич (1928—2012) — советский государственный и партийный деятель.
 Давыдов, Николай Иванович (1930—1977) - Герой Социалистического Труда, комбайнёр совхоза «Белогорский» Беляевского района Оренбургской области.
 Давыдов, Николай Николаевич (1860—1920) — сызранский уездный предводитель дворянства, камергер.